Louisburg kan syfta på:

 Louisburg, Kansas
 Louisburg, Missouri
 Louisburg, North Carolina